O Bar-Giora () foi uma organização de auto-defesa judaica da Segunda Aliyah, a precursora do Hashomer.

História 
Em 28 de setembro de 1907, o grupo foi fundado por membros do Poalei Zion. Ele era chefiado por Israel Shochat, Alexander Zeid, Yechezkel Henkin; os membros se reuniram no apartamento sem mobília de Yitzhak Ben-Zvi em Jaffa e formaram o Bar-Giora, uma organização de auto-defesa judaica em homenagem a Simon Bar Giora, um dos líderes da revolta judaica contra os romanos . Os membros fundadores foram Israel Shochat, Yitzhak Ben-Zvi, Mendel Portugali, Israel Giladi, Alexander Zaid, Yehezkel Hankin, Yehezkel Nissanov e Moshe Givoni.

O objetivo da organização era colonizar a terra e protegê-la contra ataques árabes. Anteriormente, os guardas árabes eram contratados para proteção. Muitos judeus se recusavam a empregar membros do Bar-Giora temendo que isso causasse mais atrito com os árabes locais.

Como lema, o Bar-Giora escolheu uma frase do poema de Yaakov Cohen, Habiryonim: "Em fogo e sangue caiu a Judéia; em sangue e fogo a Judéia se levantará". Este foi um dos lemas dos defensores judeus durante os pogroms no Império Russo. Os membros fizeram um juramento de sigilo, disciplina, serviço abnegado, devoção à causa e lealdade. Todas as decisões tinham que ser ratificadas por uma votação unânime. Todos os membros deveriam ter pelo menos um ano de experiência na agricultura. Serviço de guarda era adiado até que os membros da organização tivessem adquirido experiência e conhecimento suficientes da terra.

Quando o Hashomer foi formado em 12 de abril de 1909, o Bar-Giora foi absorvido por ele.

Ver também 

 Polícia Supernumerária Judaica
 Notrim
 POSH
 Hashomer
Esquadrões Noturnos Especiais

Ligações externas 

 Uma breve história

Organizações extintas em 1909
Organizações fundadas em 1907
Organizações sionistas
!Artigos com texto em hebraico